Termin UVRD ima više značenja.

 DNK helikaza, enzim
 UvrABC endonukleaza, enzim